Carolina Felicita de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (22 de mayo de 1734, Heidesheim - 8 de mayo de 1810, Frankfurt) fue una condesa alemana. Su tataranieta fue María de Teck.

Biografía 
Ella era la hija del Conde Cristián Carlos Reinardo de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg y la Condesa Catalina Polixena de Solms-Rödelheim y Assenheim.
Contrajo matrimonio con el Príncipe Carlos Guillermo de Nassau-Usingen, hijo del Príncipe Carlos de Nassau-Usingen y la Princesa Cristiana Guillermina de Sajonia-Eisenach, el 16 de abril de 1760.

Tuvieron los siguientes hijos:
 Carlos Guillermo (26 de marzo de 1761 - 10 de marzo de 1763).
 Carolina Polixena (4 de abril de 1762 - 17 de agosto de 1823).
 Luisa Enriqueta Carolina (14 de junio de 1763 - 30 de marzo de 1845).
 Un hijo (9 de marzo de 1768 - marzo de 1768).

Ancestros

Referencias 

Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Condesas de Alemania